B7 bzw. B 7 steht für:
 das Vitamin B7; siehe chemischer Name Biotin
 die Bundesstraße 7 in Deutschland
 eine Bundesstraße in Österreich, siehe Brünner Straße
 B7 (Kenia), Fernstraße in Kenia
 B7 (Zypern), Hauptstraße in Zypern
 die Baureihe B7 des Audi A4, siehe Audi A4 B7
 Beskiden-Sieben (abgekürzt als B7), Extremlauf, Berg-Ultramarathon und Berg-Langstreckenmarsch in den mährisch-schlesischen Beskiden
 ein genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 Besoldungsgruppe für Beamte und Soldaten in Deutschland, siehe Besoldungsordnung B #Besoldungsgruppe B 7
 ein Dieselkraftstoff mit sieben Prozent Beimischung von Fettsäuremethylester (FAME), siehe Dieselkraftstoff#Sorten
 den Zusammenschluss der sieben größten Ostseeinseln; siehe B7 Baltic Islands Network
 eine Widerstandsklasse bei Sonderschutzfahrzeugen
 ein Auto der Alpina Burkard Bovensiepen, siehe Alpina B7
 Uni Air, eine taiwanische Fluglinie (IATA-Code)
 ein Molekül, das in zwei Formen (B7-1 und B7-2) auf antigenpräsentierenden Zellen des Immunsystems vorkommt; dient der T-Zell-Koaktivierung
 ein Stahlrohr-Drehstuhl des Designers Marcel Breuer (1935) mit lackierter Holzsitzfläche und Eisengarn-Rückenlehne

Siehe auch:
 BVII
 7B

B7